Toui est le nom normalisé donné par la Commission internationale des noms français des oiseaux (CINFO) à de nombreuses espèces néotropicales de la famille des Psittacidae. Le nom est parfois orthographié Touï.

Les touis sont de petite taille (douze à vingt-cinq centimètres) avec une queue courte ou longue et graduée. Les touis sont proches des aras. Leur couleur principale est le vert clair rehaussé d'une petite tache de couleur soit au menton soit au front, soit sur les rémiges primaires ou sous les ailes. Les espèces appartenant aux genres considérés comme des touis sont dans l'ensemble très peu détenus en captivité actuellement (à l'exception du Toui catherine et du Toui céleste), pourtant certaines espèces ont été fortement importées il y a quelques années.

Liste de touis 

Les noms normalisés sont ceux du CINFO, les noms scientifiques sont ceux du Congrès ornithologique international (version 3.4, 2013).

 Genre Psilopsiagon
 Toui aymara – Psilopsiagon aymara
 Toui à bandeau jaune – Psilopsiagon aurifrons
 Genre Bolborhynchus
 Toui catherine – Bolborhynchus lineola
 Toui de d'Orbigny – Bolborhynchus orbygnesius
 Toui à front roux – Bolborhynchus ferrugineifrons
 Genre Forpus
 Toui du Mexique – Forpus cyanopygius
 Toui été – Forpus passerinus
 Toui de Spix – Forpus xanthopterygius
 Toui à lunettes – Forpus conspicillatus
 Toui de Sclater – Forpus modestus
 Toui céleste – Forpus coelestis
 Toui à tête jaune – Forpus xanthops
 Genre Brotogeris
 Toui tirica – Brotogeris tirica
 Toui à ailes variées – Brotogeris versicolurus
 Toui à ailes jaunes – Brotogeris chiriri
 Toui flamboyant – Brotogeris pyrrhoptera
 Toui à menton d'or – Brotogeris jugularis
 Toui de Deville – Brotogeris cyanoptera
 Toui para – Brotogeris chrysoptera
 Toui à front d'or – Brotogeris sanctithomae
 Genre Nannopsittaca
 Toui des tépuis – Nannopsittaca panychlora
 Toui de D'Achille – Nannopsittaca dachilleae
 Genre Touit
 Toui à sept couleurs – Touit batavicus
 Toui de Huet – Touit huetii
 Toui du Costa Rica – Touit costaricensis
 Toui à front bleu – Touit dilectissimus
 Toui à queue pourprée – Touit purpuratus
 Toui à dos noir – Touit melanonotus
 Toui à queue d'or – Touit surdus
 Toui tacheté – Touit stictopterus

Bibliographie 
 Forshaw J.M. (2006) Parrots of the World. An identification guide. Princeton University Press, Princeton, Oxford, 172 p.
 del Hoyo J., Elliott A. & Sargatal J. (1997), Handbook of the Birds of the World, Volume 4, Sandgrouse to Cuckoos. BirdLife International, Lynx Edicions, Barcelona, 679 p.
 Mario D. & Conzo G. (2004), Le grand livre des perroquets, de Vecchi, Paris, 287 p.

Nom d'oiseau ambigu